Мир Талышинский:
 Талышинский, Мир Абульфат-хан (1885—1949) — доктор медицинских наук, профессор.
 Талышинский, Мир Ибрагим-хан (1828—1894) — российский военачальник, генерал-майор.
 Талышинский, Мир Кязим-бек (также Талышханов; 1855—1938) — российский военачальник, генерал-майор Российской императорской армии.
 Талышинский, Мир Фуад-Хан Гасан оглы (1896—1943) — азербайджанский и советский военный деятель, полковник.